

Географія 
 Дністер — річка в Україні, Молдові.
 Дністер — планований єврорегіон в Україні, Молдові та Придністров'ї

Природоохоронна територія 
 «Дністер» — регіональний ландшафтний парк у Вінницькій області, Україна
 «Дністер» — парк у Біляївці Одеської області, Україна
 «Дністер» — музей водопровідної станції, розташований на території цього парку

Історія 
 «Дністер» — українська приватна страхова компанія.
 «Дністер» — український кооперативний банк з обмеженою порукою у Львові. Заснований 1895, ліквідований у 1939 році.
«Дністер» — українське кооперативне видавництво (Кам’янець-Подільський, 1911—20)

Спорт 
 «Дністер» — український футбольний клуб з Галича Галицького району Івано-Франківської області
 «Дністер» — український волейбольний клуб із Заліщиків Заліщицького району Тернопільської області
 «Дністер» — український футбольний клуб із Заліщиків Заліщицького району Тернопільської області
 «Дністер» — український футбольний клуб з Овідіополя Овідіопольського району Одеської області
 «Дністер» — стадіон імені Віктора Дукова в місті Овідіополь, відкритий у 1989 році.

Готелі 
 «Дністер» — готель в Івано-Франківську
 «Дністер» — готель у Львові

Залізниця 

«Дністер» — нічний швидкий потяг № 222/221 сполученням Київ — Білгород-Дністровський.
 «Дністер» — нічний швидкий потяг № 288/287 сполученням Чернігів — Білгород-Дністровський.
«Дністер» — нічний пасажирський потяг № 522/521 сполученням Житомир — Білгород-Дністровський.
«Дністер» — дизель потяг ДР1А-329.

Див. також 
 Еколого-культурологічна експедиція «Дністер» — щорічна судноплавна експедиція річищем Дністра, яка діє під егідою Товариства Лева.
 Дністер. Туристичний путівник — перший путівник і перше історично-краєзнавче видання, присвячене Дністру.
 Ністру (значення)